Литовська — мова з балтійської групи індоєвропейської сім'ї мов
 Литовська — присілок, Верхотурський міський округ, Свердловська область, Росія
 Литовська Марія Аркадіївна (1958) — російський літературознавець, філолог та літературний критик